

Patronyme 
Matter est un nom de famille notamment porté par :
 Herbert Matter (1907-1984), photographe et graphiste américain
 Jacques Matter (1791-1864), théologien protestant alsacien
 Jean Matter (1915-1993), musicologue et romancier suisse
 Mani Matter (1936-1972), chansonnier suisse
 Niall Matter (1980-), acteur canadien
 Paul Matter (1865-1938), magistrat et historien français
 Philippe Matter (né en 1958), illustrateur pour enfants
 Pierre Matter (1964- ), sculpteur-ferrailleur français
 Sibylle Matter (1973- ), triathlète suisse
 Thérèse Matter (1888-1975), fondatrice d'école, Juste parmi les nations
 Thomas Matter (1966- ), politicien suisse

Film 
 Dark Matter, (2007)
 What's the Matter with Helen? (1971)

Pièce de théâtre 
 Matter de Julie Nioche

Jeu vidéo 
 Blocks That Matter, jeu vidéo
 Gray Matter, jeu vidéo
 Gray Matter Interactive.

Musique 
Du plus ancien au plus récent :
 A Legal Matter, chanson de The Who (1965)
 A Simple Matter of Conviction, album de Bill Evans (1966)
 Doesn't Really Matter, chanson de Janet Jackson (2001) 
 Dark Maatter, album de IQ (2004)
 No Matter What You Do, chanson de Benny Benassi (2004)
 Yellow Matter Custard, groupe musical (réuni en 2003, puis de nouveau en 2011)
 It Doesn't Matter, chanson de September (2005)
 Don't matter, chanson de Akon (2006)
 No Matter What, chanson de Boyzone
 Back Again... No Matter What, compilation de Boyzone (2008)

Divers 

 Matter,  standard de connectivité logiciel propriétaire libre de droits conçu pour la domotique
 Cryogenic Dark Matter Search, projet scientifique
 Matter Vispa ou Viège de Zermatt, un cours d'eau du Valais en Suisse
 
 Soft Matter, revue scientifique

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien